Bruno Reuteler (ur. 2 kwietnia 1971 w Saanen) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant SC Gstaad, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował 17 stycznia 1992 w Sankt Moritz, zajmując 54. miejsce w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej. Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdobył 11 marca 1993 w Lillehammer. Zajął wówczas dziewiąte miejsce.

Dziewiąte miejsce Reuteler zajął także 28 stycznia 1995 w Lahti, 5 lutego tego roku w Falun był ósmy, a 8 lutego – szósty.

16 marca 1997 w Oslo po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Lepsi od niego okazali się być tylko Kazuyoshi Funaki i Hiroya Saitō, co pozwoliło Szwajcarowi na zajęcie trzeciej pozycji. Rok później na tej samej skoczni ponownie stanął na podium. Tym razem zajął drugie miejsce, za Primožem Peterką. W pozostałych startach nie stawał na podium Pucharu Świata.

Poza startami w Pucharze Świata, Bruno Reuteler wystąpił także na igrzyskach olimpijskich w 1998, na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w latach 1993–1999 oraz na mistrzostwach świata w lotach w latach 1994–2000. W zawodach olimpijskich w Nagano zajął 18. miejsce w konkursie na skoczni normalnej, 19. miejsce na skoczni dużej oraz szóste miejsce w konkursie drużynowym.

W zawodach o mistrzostwo świata po raz pierwszy wystąpił w 1993. Zajął wówczas 41. miejsce na skoczni dużej, 25. na skoczni normalnej i 8. miejsce w drużynie. Startował także w trzech kolejnych mistrzostwach. Najwyższą pozycję w konkursach indywidualnych zajął 1 marca 1997 na dużej skoczni w Trondheim, gdzie sklasyfikowany został na 17. miejscu. Drużynowo najlepszy wynik osiągnął 16 marca 1995 w Thunder Bay, gdzie wraz z Marco Steinauerem, Martinem Trunzem i Sylvainem Freiholzem zajął piąte miejsce.

Czterokrotnie wziął udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich. W 1994 w Planicy zajął 25. miejsce, w 1996 w Tauplitz był 26., w 1998 w Oberstdorfie uplasował się na 17. miejscu, a w 2000 był 35.

Ostatni raz na międzynarodowej arenie pojawił się 4 marca 2000 w Lahti, gdzie zajął 47. miejsce. Po sezonie 1999/2000 zakończył sportową karierę.

Skakał na nartach Elan, używał wiązań marki Silvretta i butów firmy Adidas.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 46.
 sezon 1993/1994: 82.
 sezon 1994/1995: 23.
 sezon 1995/1996: 37.
 sezon 1996/1997: 26.
 sezon 1997/1998: 20.
 sezon 1998/1999: 36.
 sezon 1999/2000: 55.

Miejsca na podium chronologicznie

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 41.
 sezon 1997/1998: 47.
 sezon 1998/1999: 45.

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 25.
 sezon 1994/1995: 42.
 sezon 1995/1996: 36.
 sezon 1996/1997: 30.
 sezon 1997/1998: 16.
 sezon 1998/1999: 22.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 73.
 sezon 1992/1993: 52.
 sezon 1993/1994: 50.
 sezon 1994/1995: 127.
 sezon 1995/1996: 127.
 sezon 1996/1997: 70.
 sezon 1997/1998: 127.
 sezon 1998/1999: 127.
 sezon 1999/2000: 57.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995: 19.
 sezon 1996: 18.
 sezon 1997: 9.
 sezon 1999: 12.
 sezon 2000: 11.

Przypisy

Bibliografia 

Szwajcarscy olimpijczycy
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1971
Ludzie związani z Gstaad
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998